Villager eller Villagers kan syfta på flera saker:
Villagers (band) – irländsk musikgrupp
Edsel Villager – en amerikansk bilmodell